Der MKS Olimpia Szczecin ist ein polnischer Fußballverein in Szczecin.

Deren Frauenfußball-Abteilung gelang zur Saison 2014/15 der erstmalige Aufstieg in die Kobiety Ekstraliga 2014/15. In der zweiten Liga gelang ihnen ungeschlagen der Aufstieg. Seine Heimspiele trägt der Verein im Stadion Stal von Szczecin aus.

Statistik

Einzelnachweise

Weblinks 
 Facebook
 MKS Olimpia Szczecin Soccerway

Polnischer Frauenfußballverein
Fußballverein aus Stettin